Râul Falcău se poate referi la:

 Râul Falcău, Suceava
 Râul Falcău, Calul

Vezi și 
 Falcău (dezambiguizare)

Toponime românești